Грумбридж 1618 () — одиночная звезда в созвездии Большой Медведицы. Находится на расстоянии около 15,9 светового года от Солнца.

Характеристики 
Звезда впервые упоминается в каталоге циркумполярных звёзд 1838 года британского астронома Стивена Грумбриджа. Она принадлежит к классу оранжевых карликов — маломассивных звёзд главной последовательности. Её масса и диаметр соответствуют 64 % и 59 % солнечных соответственно. Грумбридж 1618 является вспыхивающей звездой, то есть у неё большая хромосферная активность. Данный факт, а также скорость вращения её вокруг собственной оси, которая равна 1,7—2,1 км/с, можно предположить, что звезда относительно молода: её возраст не превышает 1 миллиарда лет. Джиада Арни из Центра космических полётов Годдарда (НАСА), изучавшая оранжевые карлики спектрального класса K, считает звёзды Грумбридж 1618, HD 156026 (36 Змееносца C), 61 Лебедя AB и Эпсилон Индейца отличными целями для будущих поисков биосигнатур, так как биомаркер кислород-метан более выражен на орбите у оранжевых карликов, чем у жёлтых карликов, подобных Солнцу.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от Грумбридж 1618:

Примечания

Ссылки 
 Грумбридж 1618 на сайте Solstation 

Астрономические объекты, открытые в 1838 году